Juha Ikonen, né le  à Espoo en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre. Il est le frère de Jari Ikonen et le père de Juuso Ikonen et de Joni Ikonen.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 43 || 12 || 15 || 27 || 18 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || GrIFK Hockey || I-divisioona
|| 37 || 6 || 13 || 19 || 2 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || HJK || I-divisioona
|| 41 || 15 || 27 || 42 || 8 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|1992-1993 || HJK || I-divisioona
|| 24 || 11 || 22 || 33 || 18 || || || || || 
|-
| Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 18 || 5 || 3 || 8 || 4 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 48 || 9 || 15 || 24 || 12 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 50 || 13 || 22 || 35 || 46 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
| 1995-1996 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 49 || 11 || 18 || 29 || 44 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 50 || 14 || 24 || 38 || 48 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6 
|-
| 1997-1998 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 48 || 8 || 27 || 35 || 34 || 8 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 1998-1999 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 52 || 11 || 34 || 45 || 44 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1999-2000 || Frölunda HC || SHL
|| 49 || 12 || 20 || 32 || 38 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2000-2001 || Frölunda HC || SHL
|| 50 || 12 || 21 || 33 || 36 || 4 || 0 || 1 || 1 || 25
|-
| 2001-2002 || Frölunda HC || SHL
|| 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || 10 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance en juin 1970
Naissance à Espoo
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Frölunda Indians
Attaquant de hockey sur glace